

Persone 
 Adolfo Fumagalli (1828-1856) – pianista e compositore italiano
 Alberto Fumagalli (1940-2014) – calciatore italiano
 Aldo Fumagalli (1950) – politico italiano
 Amalia Fumagalli Targhini (1824-1889) – attrice teatrale italiana
 Celestino Fumagalli (1864-1941) – scultore
 Eden Fumagalli (1891-1970) – imprenditore italiano
 Egidio Fumagalli (1937-2015) – calciatore italiano
 Enrico Fumagalli – giocatore di curling italiano
 Eugenio Fumagalli (1947) – calciatore italiano
 Franco Fumagalli – scenografo italiano
 Gaspare Fumagalli (XVIII secolo) – pittore italiano
 Gianluca Fumagalli (1955) – regista italiano
 Giuseppe Fumagalli (1863-1939) – bibliografo e bibliotecario italiano
 Graziella Fumagalli (1944-1995) – medico italiano
 Ignazio Fumagalli (1778-1842) – pittore e accademico italiano
 José Fernando Fumagalli (1977) – calciatore brasiliano
 Laura Fumagalli (1985) – cestista italiana
 Lino Fumagalli (1947) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Camillo Fumagalli (1886-1969) – politico italiano
 Marco Fumagalli (1953) – politico italiano
 Ombretta Fumagalli Carulli (1944-2021) – politica italiana
 Polibio Fumagalli (1830-1900) – compositore, organista e pianista italiano
 Sergio Fumagalli (1954) – politico italiano
 Vito Fumagalli (1938-1997) – storico e politico italiano
 Zita Fumagalli Riva (1893-1994) – soprano italiano

Altro 
 92585 Fumagalli – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Andrea Fumagalli
Corrado Fumagalli
Giovanni Fumagalli